Discomycetoidea är ett släkte av svampar. Discomycetoidea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Discomycetoidea